Юге, Бернар (род. 1933) — французский шахматист.
 Юге, Виктор (Victor Huguet; 1835—1902) — французский живописец-ориенталист.
 Юге, Коралин (род. 1984) — французская лыжница, участница Олимпийских игр в Сочи.
 Юге де Семонвиль, Шарль-Луи (Charles-Louis Huguet de Sémonville; 1754—1839) — французский маркиз, дипломат и политик.